Wigiliusz – imię męskie pochodzenia łacińskiego, pochodzące od łacińskiego vigilus, i oznaczające "który czuwa, czuwający". Wśród świętych św. Wigiliusz, biskup Trydentu, jeden z ojców Kościoła.

Żeńskim odpowiednikiem jest Wigilia.

Wigiliusz imieniny obchodzi 26 czerwca.

Znane osoby o tym imieniu: 
 św. Wigiliusz z Trydentu (również Wirgiliusz)
 Wigiliusz (papież)

Zobacz też 
 Wirgiliusz

Przypisy 

Męskie imiona łacińskie